Cats pode significar:
 Cats - uma peça musical
 Cats - a adaptação para o cinema da peça
 Cats - uma BBS portuguesa
 CATS - um personagem do jogo de Mega Drive Zero Wing
Pode ainda estar à procura de:
 Cats é o plural da palavra inglesa cat, gato na língua portuguesa

Desambiguação